

Figure bibliche
Giuseppe – patriarca biblico, figlio di Giacobbe e di Rachele
Giuseppe – sposo di Maria, padre putativo di Gesù
Giuseppe – "fratello" di Gesù citato nel Nuovo Testamento
Giuseppe – aristocratico ebreo antico, membro della famiglia dei Tobiadi

Musica
Giuseppe – Singolo di Charlie del 1991

Onomastica
Giuseppe – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Giuseppe (... – 570) – vescovo cristiano orientale siro, metropolita di Seleucia-Ctesifonte e patriarca della Chiesa d'Oriente dal 552 al 567
 Giuseppe  (... – 887) – vescovo di Asti
 Giuseppe (... – 1652) – patriarca di Mosca

Televisione
Giuseppe – miniserie televisiva statunitense del 1995